Esther Vergeer ha battuto in finale Sharon Walraven 6-1, 6-2.

Tabellone

Finali

US Open 2006